Кубок мира по прыжкам с трамплина 2009/10 — 31-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 26 ноября 2009 года в финском Куусамо, а завершился 14 марта 2010 года в норвежском Хольменколлене. Долгое время на первом месте общего зачёта друг друга сменяли Симон Амман и Грегор Шлиренцауэр. Швейцарец выиграл 9 этапов, включая 4 последних, что позволило ему оторваться и впервые в карьере выиграть Кубок.

Календарь

Личное первенство

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Общий зачёт

Личное первенство

Кубок наций

Примечания

Ссылки 
 Календарь соревнований на сайте FIS
 Итоговый зачёт на сайте FIS

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2009/2010